Ángel Barrasa Notario (Sacedón, Guadalajara, España, 17 de octubre de 1978) es un psicólogo y catedrático de universidad español.

Biografía 
Licenciado y Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor en esta universidad, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Instituto de Empresa.

En la actualidad ocupa la Cátedra de Psicología de la Universidad de Zaragoza. Se trata del primer y del único catedrático de Psicología de esta universidad en toda su historia.

Con 36 años obtuvo la acreditación para el cuerpo de Catedráticos de universidad en ciencias sociales por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En 2019, con 40 años se convirtió en el catedrático más joven de la Universidad de Zaragoza. Sigue siendo en la actualidad el catedrático más joven de esta universidad. Es también el catedrático de universidad de Psicología más joven de España, y durante el curso 2018-19 uno de los cinco catedráticos más jóvenes de todas las facultades universitarias de España.

Ha desarrollado investigación sobre liderazgo y equipos médicos, análisis de redes, relaciones sociales o procesos grupales e innovación.

En la actualidad coordina en España el proyecto de investigación internacional sobre liderazgo organizacional GLOBE 2020.

Ha publicado en 2022 el libro Liderazgo. Acercando el futuro a las personas en la colección Biblioteca de Psicología del diario El País en España. Publicado también en México y Chile, y traducido al Italiano, Portugués y Rumano.

Ha sido profesor invitado en Universidad Estatal de Nueva York y Universidad Estatal de Míchigan (Estados Unidos), Universidad Aston (Inglaterra), Universidad de Maastricht (Países Bajos), Universidad Humboldt de Berlín (Alemania), Universidad Yachay y Universidad Estatal de Milagro (Ecuador), Universidad del Valle de Aosta (Italia), así como en UNED, Universidad de Sevilla y Universidad de Barcelona (España).

Es evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), de la Fundación para el conocimiento Madri+d (Madrimasd) y de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

Ha sido representante por Madrid en la Federación de Jóvenes Investigadores / Precarios (FJI/Precarios).

Miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha sido elegido delegado a congresos del PSOE. En 2011 se presentó a las elecciones municipales como número dos de la candidatura del PSOE en Sacedón (Guadalajara), que obtuvo la victoria por mayoría absoluta después de 16 años de gobiernos del Partido Popular  y ocupó en el Ayuntamiento de este municipio los cargos de Primer Teniente de Alcalde, Concejal de Economía y Hacienda, Educación, Personal y Servicios Municipales, Agricultura y Medio Ambiente, Portavoz  y Tesorero. 

Vive en Sacedón (Guadalajara) donde tiene cultivos agrícolas.

Referencias

Enlaces externos 

 «Recopilación de trabajos de Angel Barrasa» en ORCID.
 «Recopilación de trabajos de Angel Barrasa» en ResearchGate.
 «Recopilación de trabajos de Angel Barrasa» en Web of Science.
 «Recopilación de trabajos de Angel Barrasa» en Dialnet.
 «Perfil (CV) del personal docente investigador. Barrasa Notario, Ángel» en Universidad de Zaragoza.
 «Angel Barrasa» en Social Psychology Network.

Profesores de la Universidad de Zaragoza
Catedráticos de la Universidad de Zaragoza
Psicólogos de España
Psicólogos de España del siglo XXI
Nacidos en Sacedón